Ferie – periodo di astensione dalla prestazione lavorativa
Ferie – frazione della provincia di Cremona tagliata fra Pizzighettone e San Bassano
Bernard Férié – regista e attore francese